Триэтаноламин (HO-CH2CH2)3N — бесцветная жидкость, смешивается с водой во всех отношениях, слабое основание.

Получение 

В промышленности синтез триэтаноламина проводится присоединением аммиака к этиленоксиду:

Применение 
Абсорбент кислых газов, ингибитор коррозии, входит в состав мягчителей для каучука, охлаждающих жидкостей.

Триэтаноламин выступает исходным веществом в синтезе триэтаноламинтринитрата, азотистого иприта.

Также триэтаноламин является распространённым отвердителем эпоксидных смол и пропиточных компаундов. Простейший пример такого компаунда — это Д-61а, в составе которого смола ЭД-20 и триэтаноламин представлены в пропорции 100:15 по весу.

Примечания

Литература 
 

Третичные амины
Продукция основного органического синтеза
Прекурсоры Списка 3 Конвенции по запрещению химического оружия